Танса има више значења:

 Танса (Белчешти), насеље у округу Јаши у Румунији
 Танса (Танса), насеље у округу Јаши у Румунији
 Општина Танса (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији